Gyrinophagus är ett släkte av steklar som beskrevs av Ruschka 1914. Gyrinophagus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Gyrinophagus